Boesler ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Boesler (1901–1976), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Johannes Boesler (1898–1970), deutscher Verfahrenstechniker
 Klaus-Achim Boesler (1931–2015), deutscher Geograph
 Martina Boesler (* 1957), deutsche Ruderin
 Petra Boesler (* 1955), deutsche Ruderin
 Renate Boesler, deutsche Ruderin